Chris Clemons ist der Name folgender Personen:

* Chris Clemons (Baseballspieler) (* 1972), US-amerikanischer Baseballspieler 
 Chris Clemons (Footballspieler, 1981) (Christopher Clemons; * 1981), US-amerikanischer Footballspieler 
 Chris Clemons (Footballspieler, 1985) (Christian Donovan Clemons; * 1985), US-amerikanischer Footballspieler 
 Chris Clemons (Basketballspieler) (Christopher Adam Clemons; * 1997), US-amerikanischer Basketballspieler